Neoclypeodytes är ett släkte av skalbaggar. Neoclypeodytes ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dykare
Neoclypeodytes